Little Vermilion Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Little Vermilion Lake (Big Vermilion Lake), im Kenora District, Ontario
 Little Vermilion Lake (Chukuni River), im Kenora District, Ontario

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Little Vermilion Lake (Loon River), im Rainy River District, Ontario, und in Minnesota